Statistika Maltese Premier League v sezoně 1916/17.

Přehled 
Hrálo se na 6 týmů a šampionem se stala St. George's FC.

Tabulka 

Play off:

 St. George's FC 4:0 Sliema Wanderers

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1916
Fotbal v Evropě v roce 1917